

Muziek
 Maastrichts Stedelijk Orkest, de voorloper van het Limburgs Symfonie Orkest
 Madison Symphony Orchestra
 Malmö Symfoniorkester
 Melbourne Symphony Orchestra
 Minneapolis Symphony Orchestra
 Milwaukee Symphony Orchestra 
 Montreal Symphony Orchestra
 Musica Silvestra Orkest

Nederlandse krijgsmacht
 Maritieme Speciale Operaties

Telegrafie
 De telegrafische code van Station Stoumont